Алту́фьев (Алту́фьева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Алтуфьев, Василий Иванович (около 1777 — 1840-е) — военный чиновник, автор «Памятных домашних записок».
 Алтуфьев, Павел Владимирович (1890—1920) — полковник 12-го драгунского Стародубовского полка, участник Белого движения.